Santa Julia hace referencia a varios artículos:

Lugares
Santa Julia (Málaga), barrio de la ciudad de Málaga (España).
Santa Julia (estación), estación del metro de Santiago de Chile.
Colonia Santa Julia en la alcaldía Miguel Hidalgo (Ciudad de México).

PersonasJulia de Mérida (f. 304), santa española junto con santa Eulalia de Mérida. Festividad: 10 de diciembre.Julia de Cartago o Julia de Córcega (siglo V), santa cartaginesa crucificada en Córcega. Festividad: 22 de mayo.Julia Billiart o Julia de Bélgica (1752-1816), santa de la Iglesia Católica. Festividad: 8 de abril.El Tigre de Santa Julia (1873-1910), bandolero mexicano, habitante del barrio de Santa Julia en México.

PinturaLa crucifixión de Santa Julia''' (1497) en el tríptico de santa Wilgefortis, del pintor neerlandés Hieronymus Bosch.